«Loverboy» (o «Lover boy») puede referirse a:

Música 
Agrupaciones
 Loverboy, banda de Canadá.
Álbumes
 Loverboy (1980), álbum de Loverboy.
 Loverboy (2011), álbum de Brett Dennen.
Canciones
 Loverboy (1985), canción de Billy Ocean.
 Loverboy (2001), canción de Mariah Carey.

Cine 
 Loverboy (1989), película (romántica) estadounidense - protagonizada por Patrick Dempsey.
 Loverboy (2005), película (drama) estadounidense - dirigida por Kevin Bacon.
 Loverboy (2011), película (drama) rumana.